Cookeiland (Zuidelijke Sandwicheilanden), een centraal eiland in Zuidelijk Thule.
 Cookeiland (Nieuw Zuid Wales), een klein rotsachtig eiland in Australië.

Zie ook
 Cookeilanden, een autonome parlementaire democratie in vrije associatie met Nieuw-Zeeland.